Аракальдо (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арратия-Нервион. Занимает площадь 2,65 км². Население — 112 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 18 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бискайи